Laski oder Łaski ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Laski (1893–1928), österreichische Physikerin und Abteilungsleiterin im Kaiser-Wilhelm-Institut für Faserstoffchemie
 Harold Laski (1893–1950), englischer Politologe und Ökonom
 Jan Łaski (1499–1560), polnischer Theologe und Reformator, siehe Johannes a Lasco
 Jan Łaski (Erzbischof) (1456–1531), polnischer Adliger, Politiker, Erzbischof von Gniezno sowie Primas von Polen
 Kazimierz Łaski (1921–2015), polnisch-österreichischer Ökonom, Vertreter des Postkeynesianismus
 Kurt von Tepper-Laski (1850–1931), deutscher Offizier, Sportreiter, Schriftsteller, Journalist und Pazifist
 Marghanita Laski (1915–1988), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Nathan Laski (1863–1941), britischer Unternehmer
 Neville Laski (1890–1969), britischer Rechtsanwalt
 Viktor von Tepper-Laski (1844–1905), deutscher Politiker, MdR, Regierungspräsident in Wiesbaden und in Köslin

Laski ist

der Name von Orten in Polen:
 Laski (Trzcinica) in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Kępiński in der Gemeinde Trzcinica
 in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Turecki in der Gemeinde Przykona
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland im Powiat Stalowowolski in der Gemeinde Bojanów
 in der Woiwodschaft Kleinpolen im Powiat Olkuski in der Gemeinde Bolesław
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Tucholski in der Gemeinde Śliwice
 in der Woiwodschaft Lebus im Powiat Zielonogórski in der Gemeinde Babimost
 in der Woiwodschaft Lebus im Powiat Zielonogórski in der Gemeinde Czerwieńsk
 Laski (Moskwa) in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Łódzki wschodni in der Gemeinde Nowosolna
 in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Pajęczański in der Gemeinde Siemkowice
 in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Piotrkowski in der Gemeinde Wola Krzysztoporska
 in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Łukowski in der Gemeinde Krzywda
 in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Parczewski in der Gemeinde Parczew
 in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Grójecki in der Gemeinde Warka
 in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Makowski in der Gemeinde Szelków
 in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Radomski in der Gemeinde Pionki
 Laski (Izabelin) in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Warszawski Zachodni
 in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Węgrowski in der Gemeinde Łochów
 in der Woiwodschaft Niederschlesien im Powiat Ząbkowicki in der Gemeinde Złoty Stok
 in der Woiwodschaft Podlachien im Powiat Łomżyński in der Gemeinde Zbójna
 in der Woiwodschaft Pommern im Powiat Malborski in der Gemeinde Nowy Staw
 Laski (Białogard) (Latzig, Kreis Belgard) in der Woiwodschaft Westpommern im Powiat Białogardzki in der Gemeinde Białogard
 Laski (Malechowo) (Latzig, Kreis Schlawe) in der Woiwodschaft Westpommern im Powiat Koszaliński in der Gemeinde Malechowo

Siehe auch:
 Laski Małe, Laski Wielkie
 Lasky
 Łaski